Йон Людвиг Хаммер (; 2 июня 1990, Берген) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2009).

В составе сборной Норвегии участник 3-х Олимпиад (2008—2010, 2014) и 2-х командных чемпионатов Европы (2007—2009). Чемпион Норвегии (2013).

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 25 июня 2015 года.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
 

Шахматисты Норвегии